Станы  — топоним:

Беларусь 
 Станы — деревня, Горбацевичский сельсовет, Бобруйский район, Могилёвская область

Россия 
 Станы — деревня в Залегощенском районе Орловской области.
 Станы — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Станы — деревня в Жарковском районе Тверской области.
 Станы — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Станы — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Станы — село в Угличском районе Ярославской области.

См. также 
 Стан (значения)
 Станы Исхода